

Codici 
 HYN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Luqiao, Huangyan, Cina

Mineralogia 
 Hyn – abbreviazione di hauyna

Note